Араван Резаї була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Полона Герцог у другому колі.

8-ма сіяна Герцог досягнула фіналу, де пермогла господарку змагань Юханна Ларссон, 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Возняцкі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А Корне
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А Главачкова
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= С Арвідссон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Н Льягостера Вівес
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Лім
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= І Бенешова
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Л Домінгес Ліно
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Е Аллгурін
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А Парра Сантонха
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Т Ареф'єва
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ю Ларссон
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А Кудрявцева
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М Бартель
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=62
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= В Душевіна
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К Возняцкі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=0r
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С Арвідссон
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Н Льягостера Вівес
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Л Домінгес Ліно
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А Парра Сантонха
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ю Ларссон
| RD2-score07-1=64
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= В Душевіна
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=
| RD3-team01= С Арвідссон
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=78
| RD3-score01-3=77
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3=63

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Л Домінгес Ліно
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Ю Ларссон
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02={{nowrap| Ю Ларссон}}
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

 Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= П Герцог| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А Татіашвілі
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А Резаї| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=
| RD1-team04= А Аманмурадова
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М Лучич-Бароні
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=
| RD1-team06= С Кирстеа| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=7| RD1-seed07=
| RD1-team07= В Долонц| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Л Шафарова
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Г Меландер
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Дж Крейбас
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А Якімова| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=77| RD1-score12-3=6| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А Бражнікова
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А Кербер| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= О Роговська
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ф Пенетта| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=7| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= П Герцог| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=77| RD2-seed02=
| RD2-team02= А Резаї
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=64

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С Кирстеа
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= В Долонц| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6'''
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7
| RD2-team05=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 

Swedish Open, жінки, одиночний розряд
2011